Roberto Rojas (1955–1990) – peruwiański piłkarz
 Roberto Rojas (ur. 1957) – chilijski piłkarz
 Roberto Rojas (ur. 1974) – hiszpański piłkarz